Невеклов (, бывш. ) — город в районе Бенешов Среднечешского края Чехии.

Население — 2 517 человек (2012). Расположен в 12 км к востоку от города Бенешова.

История 
Первое письменное упоминание о Невеклове датируется 1285 годом, когда пан Йиндржих I из Рожмберка продал это селение Здеразскому монастырю каноников Гроба Господня.

10 октября 2006 общине вернули статус города.

Достопримечательности 
 Церковь св. Павла
 Капелла Девы Марии
 Еврейское кладбище
 Синагога на Таборской улице
 Распятие на площади

Население

Известные уроженцы 
 Бечка, Богдан (1863—1940) — чешский политический, государственный и общественный деятель

Примечания

Ссылки 
 Сайт города

Города Среднечешского края